

Codici 
 OCN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oceanside, California (Stati Uniti)

Sigle
 Organización Contrasubersiva Nacional – servizio d'intelligence del franchismo
 OCN – rete televisiva della Corea del Sud